Un finisseur, un engin de chantier.
Un finisseur, un sportif terminant une épreuve.
Un finisseur, un appareil qui réalise automatiquement le façonnage, telles que l', la , le pliage, ou l'assemblage.